

Televisione 
 TeenNick – canale televisivo per adolescenti internazionale, trasmesso nel mondo in diverse versioni.
 TeenNick – versione originale statunitense 
 TeenNick – versione per America Latina 
 TeenNick – versione per Penisola arabica
 TeenNick – versione israeliana
 TeenNick – versione italiana (defunta)
 TeenNick – versione per Ungheria e Romania
 Nickelodeon Teen – versione francese 
 TeenNick – versione polacca
 TeenNick – versione ceca